Guðrøðr Ljómi Haraldsson – jarl di Møre e Romsdal
 Guðrøðr Skyrja Haraldsson – principe di Norvegia